Лийв Шрайбър () е американски актьор.

Частична филмография 
 1994 – „Пълна лудница“
 1996 – „Писък“ (Scream) – Котон Уири
 1996 – „Откуп“ – Кларк Барнс
 1997 – „Писък 2“ (Scream 2) – Котон Уири
 1998 – „Фантоми“
 1998 – „Здрач“ – Джеф Уилис
 1998 – „Сфера“
 1999 – „Ураганът“ – Сам Чейтън
 1999 – „Якоб лъжеца“
 2000 – „Хамлет“ – Лаерт
 2000 – „Писък 3“ – Котон Уири
 2001 – „Кейт и Леополд“ – Стюарт Бесер
 2002 – „Всички страхове“ – Джон Кларк
 2004 – „Манджурският кандидат“ – Реймънд Шоу
 2006 – „Поличбата 666“ (The Omen: 666) – Робърт Торн
 2006 – „Цветният воал“ – Чарли Таунсенд
 2007 – „Любов по време на холера“
 2008 – „Съпротива“
 2009 – „Х-Мен началото: Върколак“ – Виктор Крийд / Саблезъб
 2010 – „Живот назаем“ – Франк Мърсър
 2010 – „Агент Солт“
 2012 – „Откачалки“
 2013 – „Пълен т*шак“
 2013 – „Икономът“
 2013–понастоящем – „Рей Донован“
 2015 – „Спотлайт“ – Марти Байрън
 2016 – „Петата вълна: Ответен удар“
 2019 – „Един дъждовен ден в Ню Йорк“ – Роланд Полард
 2021 – „Френският бюлетин на Либърти, Канзас Ивнинг Сън“ – водещ на токшоу

Външни препратки 
 

Американски актьори и актриси
Родени в Сан Франциско